De Ronde van Romandië werd in 2019 verreden tussen 30 april en 5 mei in Romandië, Zwitserland. Het is de 73e editie van deze meerdaagse wielerkoers. De start vond plaats in Neuchâtel en Genève was de finishplaats. De winnaar van vorig jaar, de Sloveen Primož Roglič, won ook deze editie.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Proloog

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

Klassementenverloop 

2019
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2019
UCI World Tour 2019